Музе́й Маяко́вского:
 Государственный музей В. В. Маяковского в Москве (Россия)
 Дом-музей В. В. Маяковского в Багдати (Грузия)